Le tournoi de rugby à sept des Jeux du Commonwealth de 2010, qui se tient du 11 au  à l'université de New Delhi, est la quatrième édition du tournoi au programme des Jeux du Commonwealth. Les Îles Fidji (exclues du Commonwealth en 2006) et la Namibie (remplacée par la Malaisie) sont les principaux absents du tableau. Il s'agit du seul tournoi uniquement masculin des Jeux. La compétition est remportée par les Néo-Zélandais.

Récapitulatif

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Tableau principal

Plate 
Le tournoi de la Plate est un tournoi de consolation constitué des 4 équipes ayant perdu au  du tableau principal.

Bowl 
Le tournoi de la Bowl est un tournoi de consolation constitué des 8 équipes éliminées en phase de groupe.

Liens externes 
  Site officiel des Jeux du Commonwealth
  Résultats et tableaux

Rugby à sept aux Jeux du Commonwealth
Rugby à sept en 2010
Jeux du Commonwealth de 2010